Kaïn en Kain kunnen verwijzen naar:

Aardrijkskunde
 Kain (plaats), deelgemeente van de Belgische stad Doornik
 Kain (departement), departement van Burkina Faso.

Bijbel
 Kaïn, de oudste zoon van Adam en Eva, zie Kaïn en Abel

Kledij
 Kain (rok), een rok gedragen door mannen en vrouwen in Indonesië en Maleisië, vergelijkbaar met een sarong, maar met aan elkaar genaaide uiteinden

Media
 Kain (tijdschrift), Duits anarchistisch tijdschrift

Muziek
 Kain (Berlijn), een Duitstalige popgroep uit Berlijn
 Kaïn (Quebec), Franstalige popgroep uit Canada.

Personen met de achternaam Kain
Eugenie Kain, Oostenrijks schrijfster
Rufus Kain, Nederlands journalist